Ревзина — женская форма фамилии .

Известные носительницы фамилии 
 Ревзина, Ольга Григорьевна (Карпинская; род. 1939) — российский лингвист, филолог.
 Ревзина, Ольга Фёдоровна (псевдоним Елена Феррари; 1899—1938) — советская разведчица и русская поэтесса.
 Ревзина, Юлия Евгеньевна (род. 1966) — российский искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств (2019).